La communauté de communes du Doubs Baumois est une communauté de communes française située dans le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Historique 
Créée en  avec 25 communes.

Elle intègre, au  15 communes issues de la communauté de communes Dame Blanche et Bussière (Battenans-les-Mines, Blarians, Cendrey, Corcelle-Mieslot, Flagey-Rigney, Germondans, La Bretenière, La Tour-de-Sçay, Moncey, Ollans, Rigney, Rignosot, Rougemontot, Thurey-le-Mont, Valleroy) et 19 communes  issues de la communauté de communes de Vaîte - Aigremont (Bouclans, Breconchaux, Champlive, Châtillon-Guyotte, Dammartin-les-Templiers, L'Écouvotte, Glamondans, Laissey, Osse, Ougney-Douvot, Pouligney-Lusans, Le Puy, Roulans, Saint-Hilaire, Séchin, Val-de-Roulans, Vauchamps, Vennans, Villers-Grélot).

À la suite de l'arrêté préfectoral du , la commune de Bouclans quitte la communauté de communes du Doubs Baumois pour rejoindre la communauté de communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel.

Le , Rillans a quitté la communauté de communes des Deux Vallées Vertes pour rejoindre la communauté de communes du Doubs Baumois.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Compétences

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des intercommunalités du Doubs

Liens externes 
 
 Office de tourisme

Baume-les-Dames
Doubs Baumois